Adam Wiśniewski-Snerg (1937–1995) – pisarz science fiction
 Adam Wiśniewski (1913–1987) – misjonarz, kapłan kościoła katolickiego, lekarz
 Adam Wiśniewski (ur. 1980) – piłkarz ręczny
 Adam Wiśniewski – prawnik, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego